Ольга Яківна Боданська ( 10 листопада 1924 — 14 листопада 2006) — кандидат педагогічних наук, доцент, учасник Другої світової війни, завідувачка кафедри початкового навчання (1974 — 1984) Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди ( нині — Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди).

Життєпис

Роки війни 
У 1943 році Ольга Яківна пішла на фронт, де була учасником  Великої Вітчизняної війни, зокрема воювала у Харківському напрямі та у війні з японським імперіалізмом.

Освіта 
У 1951 році  Ольга Яківна закінчила Харківський державний університет.

Педагогічна діяльність 
 1957 р. по 1964 р. — працювала директором   школи-інтернату  № 3 м. Харкова;

 1966 р. по 1972 р. — була директором Харківського обласного інституту вдосконалення вчителів  (нині — Харківська академія неперервної освіти);

 1972 р. — кандидат педагогічних наук, доцент ХДПУ імені Г.С. Сковороди ( нині — Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди);

 1974 р. до 1984 р. — Ольга Яківна стає першим завідувачем кафедри   педагогіки і методики початкового навчання  Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди ( нині — Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди).

Нагороди 

 Почесна грамота Міністерства освіти УРСР;

 Медаль «За доблесну працю. Вознаменування століття з дня народження В. І. Леніна»;

 Медаль А.С. Макаренка;

 Нагрудний знак «Відмінник народної освіти»;

 Медаль «За бойові заслуги»;

 Медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»;

 Медаль «За перемогу над Японією».

Примітки

Джерела 
 Боданська Ольга Яківна // SK Wiki. Енциклопедичний довідник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. — 31 с.
 Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [О. А. Андрущенко, Л. І. Білоусова, В. Я. Білоцерківський та ін. ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : ХНПУ, 2014. – 324 с.
Науковці Харківського національного педагогічного університету
Педагоги
Учасники Другої світової війни
Нагороджені почесною грамотою Міністерства освіти і науки України